Maserati Ghibli (1967) – vettura sportiva della Maserati lanciata nel 1967 e prodotta fino al 1973. 
Maserati Ghibli (1992) – coupé della Maserati lanciata nel 1992 e prodotta fino al 1996 derivata dalla Maserati Biturbo. 
Maserati Ghibli (2013) – berlina sportiva lanciata dalla Maserati nel 2013.